Нимченко:
 Нимченко, Василий Иванович (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Нимченко, Евгения Сергеевна (род. 1992) — украинская спортсменка по академической гребле.
 Нимченко, Юрий Петрович (род. 1980) —  Герой Российской федерации.